

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 33 (België)
 Spoorlijn 33 (Polen)
 Spoorlijn 33A (België)

Tram
 Tramlijn 33 (Brussel)

Bus
 Buslijn 33 (Amsterdam)
 Buslijn 33 (Rotterdam)